Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1993 () — 4-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 22 по 29 августа 1993 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен, Нидерланды.

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 2:0.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1991
  — 1-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 3-е место на летних Олимпийских играх 1992
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 1992

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1993 на официальном сайте FIH
 Страница о турнире на сайте hockey.de

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1993 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1993

1993
Август 1993 года
Спорт в Нидерландах в 1993 году
1993 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене